Wiązowiec (ukr. В'язовець) – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie biłohirskim.

Bibliografia

Linki zewnętrzne
 с. В'язовець, Хмельницька область, Білогірський район

Wsie w obwodzie chmielnickim
Rejon biłohirski (obwód chmielnicki)